Dračevac je lahko:
 Dračevac Ninski (Hrvaška)
 Dračevac (Hrvaška)